Латиф Атта Блессинг (; родился 30 декабря 1996 года, Аккра, Гана) — ганский футболист, нападающий клуба «Нью-Инглэнд Революшн».

Клубная карьера 
Блессинг начал карьеру на родине в клубе «Либерти Профешионалс». 21 февраля 2016 года в матче против «Бечем Юнайтед» он дебютировал в чемпионате Ганы. 28 февраля в поединке против «Интер Алайз» Латиф забил свой первый гол за «Либерти Профешионалс». 27 июля в матче против «Хасаакаса» он сделал хет-трик. Забив 14 мячей Латиф стал лучшим бомбардиром в своём дебютном сезоне. В начале 2017 года Блессинг перешёл в американский «Спортинг Канзас-Сити». 12 марта в матче против «Далласа» он дебютировал в MLS. 14 мая в поединке против «Орландо Сити» Латиф сделал «дубль», забив первые голы за «Спортинг Канхас-Сити». В своём дебютном сезоне он завоевал Открытый кубок США.

В начале 2018 года Блессинг перешёл в «Лос-Анджелес». В матче против «Сиэтл Саундерс» он дебютировал за новый клуб. 10 марта в матче против «Реал Солт-Лейк» Латиф забил свой первый гол за «Лос-Анджелес».

Достижения 
Клубные

«Спортинг Канзас-Сити»
 Обладатель Открытого кубка США — 2017

Индивидуальные

 Лучший бомбардир чемпионата Ганы (14 голов) — 2016

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Ганы
Игроки ФК «Либерти Профешионалс»
Игроки ФК «Лос-Анджелес»
Игроки ФК «Спортинг Канзас-Сити»
Игроки ФК «Нью-Инглэнд Революшн»